Наталь (от  «Земля Рождества»,  «Рождество»; названа так Васко да Гамой, поскольку была открыта в день Рождества 1497 года) — территория в Южной Африке.

Топонимы 
 Республика Наталь — государство буров (1839—1843).
 Наталь — колония Великобритании (1843—1910).
 Наталь — провинция Южно-Африканского Союза и Южно-Африканской Республики (1910—1994).

Искусство 
 «Наталь» — опера  1961 года.

См. также